Кра́сный Бор (станция) — станция Смоленского направления Московской железной дороги. Расположена в Заднепровском районе города Смоленска, в посёлке Красный Бор.

Пригородные поезда 
На станции имеют остановку все пригородные поезда в направлении от Смоленска до станций Красное, Голынки и Рудня.

Поезда дальнего следования на станции остановки не имеют.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Станции_Смоленского_региона_Московской_железной_дороги